Población Abraham Lincoln puede referirse a:
Población Abraham Lincoln, barrio de Temuco, Chile.
Población Abraham Lincoln, barrio de Valdivia, Chile.